Aceasta e o  listă de țări asiatice după PIB/cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Datele provin din lista publicată de Fondul Monetar Internațional în octombrie 2008. Turcia și Cipru sunt excluse împreună cu fostele republici sovietice.

Note
 Include doar zonele aflate sub control efectiv, și anume Taiwan (incluzând insula Pescadores), Quemoy, Matsu, etc.
 Include regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao.
 Nu sunt date de la FMI disponibile pentru Irak și Coreea de Nord, astfel că cele două țări sunt excluse din listă.

Vezi și
Asia
Listă de țări asiatice
Lista de țări asiatice după PIB

Asia
Țări din Asia
Economie